Рассел Буфалино (, имя при рождении — Розарио Альберто Буфалино (), также был известен как «Макги» () и «Старик» (); 29 сентября 1903, Монтедоро, провинция Кальтаниссетта, Сицилия, Италия — 25 февраля 1994, , округ Льюзерн, Пенсильвания, США) — американский мафиози сицилийского происхождения, с 1949 по 1994 год был боссом в преступной семье Буфалино на северо-востоке Пенсильвании. Хотя возглавляемая Буфалино семья была небольшой, он в то же время пользовался значительным влиянием в «Коза Ностра».

Ранние годы 
Буфалино родился 29 сентября 1903 года в Монтедоро (Сицилия). В 1906 году семья Буфалино иммигрировала в США. Въехав на новую родину через Нью-Йорк, они поселились в Буффало (штат Нью-Йорк). Рассел стал преступником в подростковом возрасте. Он сотрудничал со многими бандитами Буффало, некоторые из которых позднее стали лидерами местной преступной семьи и других семей «Коза Ностра» на восточном побережье Соединенных Штатов. Эти отношения оказались очень полезными для Буфалино в его криминальной карьере. Семейные и клановые связи были важны для сицилийско-американских преступников; благодаря им они создали сильную, скрытную систему поддержки, в которую не могли проникнуть посторонние и правоохранительные органы. Особенно близкие отношения у Рассела сложились с , также уроженцем Монтедоро, пользовавшимся большим влиянием в семье Буффало.

Криминальная карьера в Нью-Йорке 
Будучи молодым человеком, Буфалино участвовал в традиционных делах преступного мира, таких как азартные игры, вымогательство, грабёж, воровство и взыскание долгов. К тому времени, когда Буфалино исполнилось 20 лет, на его счету уже были аресты за мелкое воровство, укрывательство похищенного, заговор с целью воспрепятствовать правосудию и торговлю наркотиками. Когда в 1919 году был введен «сухой закон», Буфалино быстро включился в новый прибыльный бизнес — бутлегерство.

Криминальная карьера в Пенсильвании 
В начале 1920-х годов Буфалино начал работать с , ещё одним молодым жителем Нью-Йорка. Оба были сицилийцами и имели общих друзей в преступном мире Буффало. Вскоре Буфалино переехал со своей новой женой в , на территорию Барбары. Буфалино и Барбара установили тесные рабочие отношения на протяжении 1930-х годов. В 1940 году, когда Барбара стал боссом криминальной семьи на северо-востоке Пенсильвании, он назвал Буфалино своим заместителем (). Расселл переехал в Кингстон (штат Пенсильвания), откуда было удобнее контролировать операции семьи.

Преступная семья северо-востока Пенсильвании была довольно маленькой; на пике в ней было от 30 до 40 полноправных членов. Семья контролировала организованную преступность в северо-восточной части штата Пенсильвания, в первую очередь в округе Льюзерн, и в . Семья также проводила операции в некоторых частях Нью-Джерси, Огайо и Южной Флориды. Это была одна из самых маленьких преступных семей на северо-востоке; однако, у неё были прочные связи с более крупной и влиятельной преступной семьей города Буффало и с одной из пяти семьей Нью-Йорка Бонанно. Эти связи дали Барбаре больше влияния в мафиозной комиссии, которая регулировала все мафиозные семьи. Будучи заместителем босса, Буфалино имел возможность встречаться с боссами «Коза Ностры».

По другим данным, Джозеф Барбара никогда не был главой мафии Северо-восточной Пенсильвании, являясь только капо. После того как в 1949 году скончался босс семьи Джон Шиандра, исполняющим обязаности главы группировки стал Рассел, а его консультантом был Санто Вольпе.

Аппалачинская конференция 
В 1957 году после убийства Альберта Анастазии «Коза Ностра» оказалась на грани междоусобной войны. Желая этого избежать, боссы мафии решили встретиться и урегулировать накопившиеся проблемы. Местом встречи стало поместье капо мафии северо-восточной Пенсильвании в  Джозефа Барбары. Непосредственно организацией конференции занимался Рассел Буфалино.

14 ноября 1957 года в Апалачин приехали 101 ведущий американский гангстер, представлявшие все 27 преступных семей США, а также представители мафии Канады и Сицилии. Среди участников были боссы нью-йоркских семей Вито Дженовезе, Карло Гамбино и Джозеф Бонанно (хотя в своей автобиографии «Человек чести» он утверждал, что его там не было), а также босс   и босс семьи из Тампы (Флорида) Санто Траффиканте-младший.

Однако встреча закончилась катастрофой. Ещё в 1956 году местная полиция установила наблюдение за поместьем Барбары, который официально был торговцем безалкогольными напитками, а также был подозреваемым в трёх убийствах. Тот факт, что сын Барбары бронирует места в местной гостинице, а также заказывает мясо в больших количествах, вызвал подозрения у Эдгара Д. Кросвелла, сержанта Бюро уголовного расследования полиции штата. Его подозрения возросли после того как Кросвелл увидел множество дорогих машин, направляющихся к поместью Барбары. Вскоре федеральные агенты и полицейские штата окружили дом и блокировали подъезды к нему. Поднятые по тревоге, гангстеры начали разбегаться. В тот день было арестовано более 69 известных мафиози, в том числе Буфалино, в то же время более полусотни удалось сбежать. Однако, как и в случае большинства арестованных, все обвинения в конечном итоге были сняты. Большую роль в этом сыграл Рассел Буфалино. Именно он и его юристы первыми подали апелляцию в Апелляционный суд второго округа США, который удовлетворил её, тем самым оправдав его. Примеру Буфалино последовали и другие мафиозо, задержанные в Апалачине, также добившись оправдания. Таким образом, провал Апалачинской встречи ударил по престижу и влиянию Барбары, ослабив его позиции, в то время как успешная защита в Апелляционном суде второго округа США значительно повысило статус Буфалино среди мафиози на национальной сцене.

Смена руководства семьи 
Ослабление позиций Барбары, усиление влияния Буфалино и смерть Вольпе привели к тому, что Рассел Буфалино официально возглавил семью Скрантон-Питтстона. Вскоре Буфалино стал воплощением уважаемого, сдержанного, хитрого и рационального босса мафии, который знал, как передавать полномочия и скрывать свою истинную власть и влияние. Его очень уважали, как в мафии, так и вне её. На репутацию Буфалино положительно влияла и его привычка никогда не выставлять напоказ богатство и власть.

В 1958 году Буфалино и его давний друг и партнёр Анджело Бруно, босс филадельфийской мафии, помогли вернуться в США популярному в начале 1950-х годов эстрадному певцу Элу Мартино, которому пришлось уехать в Великобританию, после того как Альберт Анастазия, босс нью-йорской семьи Гамбино, потребовал у него $75 тысяч за беспрепятственное продолжение карьеры. Позже, именно Буфалино помог Мартино получить роль певца Джонни Фонтейна в культовом фильме «Крёстный отец».

В октябре 1963 года рядовой член нью-йоркской семьи Дженовезе Джозеф Валачи, ранее приговорённый к смерти своим боссом, признался постоянному подкомитету Сената по расследованиям, который в то время возглавлял сенатор от штата Арканзас Джон Маклеллан, в том, что мафия действительно существует. Комитет Маклеллан с 1957 года проводил слушания о связях между организованной преступностью и . Именно Валачи оказался самой большой звездой подкомитета. Миллионы американцев наблюдали за слушаниями по телевидению, когда Валачи назвал главных боссов мафии в США, в том числе Буфалино. Позднее Комитет охарактеризовал Буфалино как «…одного из самых безжалостных и влиятельных лидеров мафии в Соединённых Штатах».

Утверждалось также, что Буфалино имел тесные контакты в ЦРУ и принимал участие в «Кубинском проекте» — операции «Коза ностра—ЦРУ», целью которой было убийства кубинского лидера Фиделя Кастро. Некоторые полагают, что Буфалино был замешан в предполагаемом заговоре «Коза Ностры» по убийству президента Джона Ф. Кеннеди. Однако нет достоверных доказательств того, что Буфалино пытался убить Кеннеди.

Процветание семьи 
В течение 1960-х и 1970-х годов Буфалино и его семья были задействованы в основных криминальных отраслях, таких как нелегальные азартные игры, выдача займов под высокий процент и профсоюзный рэкет. Большая часть первоначальной власти семьи исходила от контроля над профсоюзами угледобытчиков и грузоперевозчиков в Пенсильвании. Буфалино продолжал контролировать прибыльные интересы в отрасли и самые влиятельные профсоюзы. Также семья имела легальные инвестиции в недвижимость и различные предприятия. В 1974 году Буфалино начал расширять влияние своей семьи в северной части штата Нью-Йорк. Смерть босса семьи Буффало Стефано Магаддино оставила эту семью раздробленной, а её власть уменьшилась. Буфалино отправил членов семьи в северную часть штата, чтобы организовать игорную деятельность и проверить возможные инвестиции в строительную отрасль.

К 1970-м годам Буфалино стал старшим мафиози в «Коза Ностре». Утверждалось, что в начале 1970-х годов Буфалино был назначен Комиссией «временным начальником» или санкционированным надзирателем семьи Дженовезе в то время, когда она испытывала внутренние трудности.

Конгрессмен , избиравшийся в Палату представителей США с 1945 по 1980 год от северо-востока Пенсильвании, становился объектом расследований по меньшей мере восьми прокуроров, против него было подано 175 возможных дел. Флуд использовал своё влияние, чтобы направлять федеральные контракты нужным людям и корпорациям в обмен на денежные откаты.

«Треугольник Флуд-Медико-Буфалино» () был одним из примеров. Medico Industries из Плейнс-Тауншип (штат Пенсильвания), получила с помощью Флуда контракт Министерства обороны США на сумму $3,9 млн на производство 600 000 боеголовок для использования во время войны во Вьетнаме. Буфалино, который часто посещал офисы Medico, был помощником генерального менеджера Уильяма «Билли» Медико и президента Филипа Медико, который был капореджиме в семье Буфалино. ФБР обнаружило, что Флуд часто летает самолётом Medico Industries. В конечном счёте Флуд был осуждён за взяточничество и покинул Конгресс в 1980 году.

В 1975 году при загадочных обстоятельствах пропал известный профсоюзный деятель Джимми Хоффа, претендовавший на пост президента Международного братства перевозчиков, влиятельного профсоюза водителей-дальнобойщиков, руководство которого было тесно связано с мафией. Одним из подозреваемых в исчезновении и предполагаемом убийстве Хоффы был Буффалино, но ФБР не удалось найти доказательств его вины. В 2004 году писатель Чарльз Брандт, автор документальных детективов, опубликовал книгу I Heard You Paint Houses (), основанную на рассказах Фрэнка «Ирландца» Ширана, который был соратником Хоффы по профсоюзной деятельности и одновременно штатным киллером мафии и другом Буфалино. В этой книге Ширан признаётся в убийстве Хоффы, совершённом им по приказу Буфалино. В той же книге Брандт, ссылаясь на вторую жену продюсера фильма «Крестный отец» Эла Рудди, пишет, что окончательный вариант сценария фильма одобрил лично Рассел Буфалино.

Обвинение в вымогательстве 
В 1977 году Буфалино было предъявлено обвинение в вымогательстве. Он угрожал человеку, который был должен 25 000 долларов скупщику краденных алмазов, связанному с семьей Буфалино. Должник, находившийся под надзором правоохранительных органов, решил дать показания против Буфалино и принять участие в Программе защиты свидетелей. Как только Буфалино было предъявлено обвинение, он предпринял шаги, чтобы уменьшить вероятность дальнейших уголовных обвинений. Он назначил консильери Эдди Шиандра исполняющим обязанности босса и отстранился от повседневных операций семьи. 8 августа 1978 года Буфалино был осуждён и приговорён к четырём годам лишения свободы за участие в попытке вымогательства. Что касается инцидента во время вынесения приговора, Буфалино заявил суду: «Если бы вам пришлось иметь дело с таким животным, судья, вы бы сделали то же самое, чёрт возьми». Оказавшись в тюрьме, Буфалино использовал своего давнего водителя и помощника Фрэнка «Ирландца» Ширана, чтобы вести свои личные дела и доставлять приказы действующим руководителям.

Покушение на убийство 
В течение 1980-х годов федеральные правоохранительные органы по всей стране продолжали свои расследования, направленные на верхний эшелон «Коза Ностры». За этим последовало множество обвинительных заключений и судебных процессов, в том числе несколько обвинений высокого уровня, таких как обвинения боссов нью-йоркских семей в знаменитом  1986 года. Успешное судебное преследование главных боссов нью-йоркских мафии в середине 1980-х годов, похоже, несколько стимулировало и мотивировало правоохранительные органы по всей территории Соединённых Штатов, поскольку дальнейшие расследования и контроль со стороны СМИ были применены к главным членам мафии по всей территории Соединенных Штатов.

После освобождения из тюрьмы в начале 1980-х годов Буфалино также стал приоритетной целью для федеральных следователей. Вскоре ему было предъявлено обвинение в заговоре с целью убийства, о котором свидетельствовал этот человек перед большим жюри против него в 1977 году. До суда над вымогательством Буфалино обнаружил город, где скрывался свидетель обвинения и попросил исполняющего обязанности босса   определить местонахождение свидетеля, который скрывался в Калифорнии. Затем Буфалино отправил команду, чтобы убить свидетеля. Позже Фратианно сказал Буфалино, что не может найти свидетеля. К сожалению для Буфалино, Джимми Фратианно оказался правительственным информатором. Теперь Фратианно был выдвинут для дачи показаний против Буфалино, которого в итоге приговорили к 10 годам тюрьмы.

Упадок и смерть 
Буфалино вновь оказался в тюрьме и сила семьи, находящейся под федеральным расследованием, начала уменьшаться. Многие члены семьи с нетерпением ждали выхода на пенсию. Самому Буфалино было уже за 80, и он был болен. В 1989 новым главой семьи стал .

В конце десятилетия Буфалино был освобождён из тюрьмы. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал оказывать значительное влияние на деятельность «Коза Ностры» и за ним постоянно следили федеральные власти. 25 февраля 1994 года Буфалино умер от естественных причин в Мемориальной больнице Несбитт в Кингстоне, штат Пенсильвания в возрасте 90 лет. Он похоронен на кладбище Денисон в .

Личная жизнь 
Жена — Кэрри из известной мафиозной семьи Шиандра. Детей у Рассела и Кэрри не было.

Образ в кино 
В фильме 2019 года «Ирландец» (реж. Мартин Скорсезе) роль Буфалино исполнил Джо Пеши. За эту роль актёр получил номинации на премии «Оскар», BAFTA, Американской Гильдии киноактёров и «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана».

Примечания

Литература 
 Birkbeck, Matt. The Quiet Don. New York: Berkley Books, 2013. .
 Brandt, Charles. I Heard You Paint Houses. New Hampshire: Steerforth Press, 2005. .
 Pennsylvania Crime Commission. Report On Organized Crime. Office of the Attorney General, 1984..
 Permanent Sub-Committee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs. Profile of Organized Crime: Mid-Atlantic Region. United States Senate, 1984.
 Sifakis, Carl. The Mafia Encyclopedia. New York: Da Capo Press, 2005. .
 Capeci, Jerry. The Complete Idiot’s Guide to the Mafia. Indianapolis: Alpha Books, 2002. .
 Neff, James. Mobbed Up: Jackie Presser’s High-Wire Life in the Teamsters, the Mafia, and the FBI. New York: Atlantic Monthly Press, 1989. .
 Scott, Peter Dale. Deep Politics and the Death of JFK. Berkeley: University of California Press, 1993. .

Ссылки 
 «The American 'Mafia'—Who Was Who: Rosario 'Russell' Bufalino» 
 The Irishman and the Quiet Don by Mike La Sorte, Professor Emeritus
 The New York Times: «2 Accused of a Plot to Murder Witness»

Иммигрировавшие в США из Италии
Гангстеры италоамериканской мафии